Kallenbach är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Kallenbach (1893–1944), tysk mykolog
 Georg Gottfried Kallenbach (1805–1865), tysk konstvetare och arkitekturhistoriker
 Gisela Kallenbach (född 1944), tysk Europapolitiker
 Hermann Kallenbach (1871–1945), tysk arkitekt
 Józef Kallenbach (1861–1929), polsk litteraturhistoriker
 Kenneth Keith Kallenbach (1969–2008), amerikansk skådespelare

Tyska efternamn